Amerikai Egyesült Államok
 Downs (Illinois)
 Downs (Kansas)
 Downs (Oregon)